Панджшер:
 Панджшер — провинция Афганистана.
 Панджшер — река в Афганистане.
 «Панджшер» — таджикистанский футбольный клуб из города Балх.

См. также 
 Панджшерское ущелье — ущелье на севере Афганистана.